Roberto Landi (Forlì, 1956. január 2. –) olasz labdarúgóedző.

Források 
 Roberto Landi edzői profilja a Transfermarkt.com-on 

Olasz labdarúgóedzők
1956-ban született személyek
Élő személyek